Долобский съезд — съезд русских князей, состоявшийся в начале 1103 года у Долобского озера вблизи Киева. В нём приняли участие князь киевский Святополк Изяславич и переяславский князь Владимир Мономах. Является одним из значительных этапов в попытках древнерусских князей прекратить раздоры и объединить усилия перед половецкой угрозой.

История 
В отличие от предыдущих съездов, в данном принимали участие дружины князей. Изначально дружинники Святополка были против весеннего похода на половцев, но Мономаху удалось убедить их.

Последствия 

Достигнутые на съезде соглашения позволили русским князьям объединить силы и совершить в последующие годы несколько крупномасштабных походов на половцев. В 1103 году объединённые дружины Святополка киевского, Владимира Мономаха и других князей в сражении при Сутени разгромили орды кочевников. Погибли 20 половецких ханов. В 1111 году в верховьях Северского Донца Владимир Мономах с союзниками нанёс новое тяжёлое поражение половцам. В результате наступательный порыв половецких ханов стал иссякать. Стороны всё чаще строили свои взаимоотношения на договорных началах, нередко скрепляя их династическими браками.

Долобский съезд 1103 года, как и блестящая победа русского войска, стали определяющими факторами в укреплении Древнерусского государства, в определённом сближении русских князей, консолидации государственных сил и усилении авторитета Владимира Мономаха.

Примечания

Литература 
 
 Летопись русская. К., 1989
 Грушевский М. С. История Украины-Руси, т. 2. К., 1992
 Толочко П. П. Киев. Русь. К 1996. С. В. Евтушенко.

Ссылки 
 Хрестоматия по истории СССР. Т. I  / Сост. В. Лебедев и др. М., 1940. — С. 77—78.

Съезды русских князей
Русско-половецкие войны
1103 год